Triomphant  ist die Bezeichnung für:

 Triomphant (Schiff, 1693), ein 94-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1694–1717)
 Triomphant (Schiff, 1779), ein 80-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1779–1793)
 Le Triomphant (Schiff, 1934), ein Zerstörer der Le-Fantasque-Klasse der französischen Marine (1936–1954)
 Le Triomphant (S 616), ein U-Boot und Typschiff der gleichnamigen Klasse der französischen Marine, seit 1997